Garota de Ipanema - canção da música popular brasileira
Helô Pinheiro - a mulher homenageada por essa canção
Ou ainda:
Garota de Ipanema (filme)
Garota de Ipanema (trilha sonora)
Parque Garota de Ipanema - parque no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, no Brasil
Desambiguação